Dafeng bezeichnet:

 Dafeng (大丰市), Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Dafeng (Chengmai) (大丰镇), Großgemeinde im Kreis Chengmei in der chinesischen Provinz Hainan
 Dafeng (Hutubi) (大丰镇), Großgemeinde im Kreis Hutubi im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 Dafeng (Shanglin) (大丰镇), Großgemeinde im Kreis Shanglin im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Dafeng (Wuzhi) (大封镇), Großgemeinde im Kreis Wuzhi in der chinesischen Provinz Henan
 Dafeng (Xindu) (大丰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xindu in der chinesischen Provinz Sichuan